Hysterographium är ett släkte av svampar. Hysterographium ingår i familjen Hysteriaceae, ordningen Hysteriales, klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Bildgalleri 

Sporsäcksvampar
Hysterographium